110-й чемпионат Европы по конькобежному спорту проходил 9—10 января 2016 года на катке спорткомплекса «Минск-Арена» в Минске, Белоруссия. Действующими чемпионами являлись голландцы Свен Крамер и Ирен Вюст. Талисман чемпионата Снеговик.

Квоты от стран 

Каждая европейская страна вправе выставить для участия по одному спортсмену среди мужчин и женщин. В таблице указаны страны, которые по итогам предыдущего чемпионата Европы получили право представить более 1 участника на соревнования.

Расписание

Рекорды чемпионатов Европы

Мужчины

Женщины

Рекорды катка

Результаты

Мужчины

День 1

500 м

5000 м

День 2

1500 м

10000 м

Женщины

День 1

500 м

3000 м

День 2

1500 м

5000 м

Итоговая классификация

Мужчины

Женщины 

TR рекорд катка

DQ дисквалификация

WDR снялся с соревнований

DNS не вышел на старт

Ссылки 
 Результаты чемпионата

Примечания 

Международные спортивные соревнования в Минске
2016
2016 год в конькобежном спорте
конькобежный
Спорт в Белоруссии в 2016 году
Январь 2016 года
Чемпионаты Европы в Белоруссии
Конькобежный спорт в Белоруссии